La 1ª Lega 2016-2017 è stata la 95ª edizione della quarta divisione del campionato svizzero di calcio, la 3ª edizione sotto l'attuale denominazione. Il campionato è iniziato il 6 agosto 2016 e si è concluso il 10 giugno 2017.

Stagione

Formula 
Le 42 squadre partecipanti vennero suddivise in tre gruppi da 14 squadre ciascuno e si affrontarono in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Al termine della regular season, le prime e seconde classificate di ciascun gruppo, più le due migliori terze accedettero ai play-off. Le squadre Under-21 potevano essere ammesse solo se in Promotion League non vi partecipavano già 4 formazioni, a meno che una di quest'ultime non era retrocessa in Prima Lega.

Gli spareggi prevedevano un primo turno con partite di andata e ritorno mediante i seguenti accoppiamenti:

migliore 1ª classificata vs peggiore 3ª classificata. Se entrambe provenivano dallo stesso gruppo, l'avversaria era l'altra 3ª classificata;
seconda 1ª classificata vs migliore 3ª classificata;
peggiore 1ª classificata vs peggiore 2ª classificata. Se entrambe provenivano dallo stesso gruppo, l'avversaria era la seconda 2ª classificata;
le restanti due squadre formarono l'ultimo accoppiamento.

Le quattro squadre vincitrici del doppio confronto affrontarono successivamente un secondo turno, sempre con partite di andata e ritorno, per decretare le due promozioni in Promotion League. Gli accoppiamenti vennero definiti tramite sorteggio.

Avvenimenti 
Il 3 maggio 2017, attraverso un comunicato, il presidente del Seefeld rese noto il ritiro della propria squadra al termine della stagione. Ciò ne decretò la retrocessione anticipata e un nuovo inizio in Seconda Lega.

Il Friburgo, in qualità di migliore penultima classificata, non venne retrocesso in Seconda Lega Interregionale a causa della revoca della licenza inflitta al Le Mont in Challenge League.

Gruppo 1

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso ai play-off per la promozione in Promotion League 2017-2018.
      Retrocesso in Seconda Lega interregionale 2017-2018.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Gruppo 2 
Fonte:

Classifica 

Legenda:
      Ammesso ai play-off per la promozione in Promotion League 2017-2018.
      Retrocesso in Seconda Lega interregionale 2017-2018.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Gruppo 3 
Fonte:

Classifica 

Legenda:
      Ammesso ai play-off per la promozione in Promotion League 2017-2018.
      Retrocesso in Seconda Lega interregionale 2017-2018.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Promozione in Promotion League

Primo turno 
Andata il 31 maggio, ritorno il 3 giugno 2017.

Finale 
Andata il 7 giugno, ritorno il 10 giugno 2017.

Statistiche

Classifica marcatori 
Fonte:

 II

 II

Verdetti finali 
   vincitore della 1ª Lega e promosso in Promotion League 2017-2018.
   promosso in Promotion League 2017-2018.
  , ,  e  retrocesse in Seconda Lega interregionale 2017-2018.
   retrocesso in Seconda Lega 2017-2018.

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
2017 4